8 бит () — музыкальный стиль, для которого характерно звучание, напоминающее звучание звуковых чипов, использующихся в игровых приставках (NES, Sega Master System и др.) или домашних компьютерах на основе восьмиразрядных процессоров (ZX Spectrum, Commodore 64 и др.).

История стиля 

Предтечей к появлению восьмибитной музыки стали музыкальные эксперименты с компьютерами.

Первая демонстрация такого эксперимента могла быть проведена весной 1949-го года на компьютере ЭНИАК группой программисток. Это не зафиксировано документально, упоминается только в устном интервью с Бетти Холбертон и Джин Бартик.

Впоследствии было ещё много экспериментов и демонстраций музыкальных программ. Так, например, в период с 7 по 9 августа 1951 года в Сиднее проводилась открытая конференция по автоматическим вычислительным машинам, где математик и программист Джефф Хилл продемонстрировал музыку на компьютере CSIRAC.

Осенью этого же года на компьютере «The Ferranti Mark 1» было исполнено несколько мелодий, которые были записаны представителями BBC во время визита в университет Манчестера. Эти записи являются первым документальной фиксацией и были представлены широкой публике в 2008-м году.

25 августа 1978-го года прошёл первый фестиваль компьютерной музыки — First Philadelphia Computer Music Festival. Спустя год была выпущена одноимённая виниловая пластинка с музыкой участвовавших в фестивале систем.

Но полноценное развитие компьютерной музыки началось вместе с выходом по-настоящему массовых персональных компьютеров, обладающих большими музыкальными и графическими возможностями. В особенности стоит отметить появление такого явления как демосцена, которое началось со взлома игр и вставки перед запуском основной программы электронной подписи "крякеров". Подпись представляла собой логотип команды, сопровождающееся музыкой и простыми эффектами. Со временем эти подписи выросли в качестве и абстрагировались от взлома, вылились в отдельное компьютерное искусство.

Сильное влияние на раннюю демосцену оказали компьютеры Commodore 64 и ZX Spectrum, вышедшие в 1982-м году.

Следующий виток развития пришёл вместе с выпуском компанией Yamaha однокристальных микросхем, использующих FM-синтез: YM2151 и YM2203, которые нашли применение сначала в аркадных игровых автоматах, а затем — в компьютерах. Впоследствии ассортимент чипов расширялся.

22 июля 1985-го года был выпущен компьютер Amiga 1000, который обладал великолепными графическими и звуковыми возможностями и позиционировался компанией Commodore, как хобби-компьютер. Удешевлённая модель Amiga 500 получила широкую популярность.

Непосредственно на современную восьмибитную музыкальную сцену повлияли следующие события:
 1999:
 Оливер Виттчоу выпустил первую версию Nanoloop, секвенсора для Game Boy.
 Создан сайт micromusic.net . Сайт позволял пользователям делиться своей собственной экспериментальной музыкой. Благодаря этому сайту восьмибитная музыка как самостоятельный жанр (в отрыве от демосцены) начала появляться на европейской сцене.
 07 августа было проведено первое пати « micromusic.net goes live! »
 Основан нетлейбл 8bitpeoples
 2000:
 Йохан Котлинский выпустил первую версию LSDJ, трекера для Game Boy, ставшего самым популярным инструментом на этой платформе.
 2005:
 был запущен сайт battleofthebits.org  — онлайн-платформа для соревнований в цифровых искусствах с элементами RPG
 была выпущена первая версия Famitracker
 2006:
 была проведена первая регулярная вечеринка Pulsewave, а музыканты Bit Shifter и Nullsleep отправились в мировое турне и с 7-го апреля по 8-е июня посетили такие города как Нью-Йорк, Лондон, Барселона, Брюссель, Амстердам, Амерсфорт, Хенгело, Вена, Стокгольм, Мальмё, Фукуока, Кобе, Токио, Лос-Анджелес, Сан Франциско, Портланд, Чикаго, Торонто, Монреаль, Бостон и снова Нью-Йорк
 с 30 ноября по 03 декабря был проведён первый Blip Festival, в котором участвовали музыканты из США, Японии, Швеции, Испании, Франции и Австралии. Последующие фестивали проходили кроме США ещё в Японии и Австралии.
 2007:
 был открыт форум 8bitcollective.org, где можно было обмениваться опытом и делиться своим творчеством. Главной особенностью сайта был топ треков на главной странице: можно было посоревноваться за первые места с признанными музыкантами
 2008:
 был начат блог TCTD  о чипкультуре, который до 01 июня 2012-го года служил производительным агрегатором разных событий и релизов восьмибитной музыки.
 2010:
 был открыт форум chipmusic.org , на котором музыканты делились опытом.
 2011:
 был организован проект «Chiptunes = WIN», который вырос в интернациональное чиптюн-комьюнити, а также нетлейбл, выпускающий раз в год компиляцию из треков, написанных специально для неё и проходящих отбор в условиях сильной конкуренции;
 была выпущена первая бета-версия трекера Deflemask, который развивался и впоследствии сильно облегчил написание музыки под несколько чипов: SN76489, SID, YM2612, YM2151 + SegaPCM, HuC6280 и другие.
 2012 год ознаменовался нарастающим влиянием социальных сетей и стриминговых площадок на распространение творчества восьмибитных музыкантов

Направления в восьмибитной музыке 
В настоящее время можно выделить следующие направления:
 Чиптюн — музыка, синтезируемая в реальном времени аудиочипом компьютера или игровой приставки. Музыка при этом как таковая является не оцифрованной записью, а программой для той или иной аппаратной платформы. В настоящее время разработаны специальные программы, сильно облегчающие написание музыкального произведения — трекеры
 Постчиптюн — музыка, имеющая чиптюновую основу, но звучащая по-современному. Как пример, музыка, написанная с использованием картриджа Nanoloop Mono для Game Boy
 Фейкбит — стилизация под чиптюн, обычно пишется на современных синтезаторах или в программных секвенсорах. В то время как чиптюн предполагает использование ограниченных возможностей того или иного звукового чипа без постобработки, в фейкбите фактически отсутствуют какие-либо ограничения
 Битпоп — смешение чиптюна или фейкбита с традиционными инструментами

Документальные фильмы о восьмибитной музыке 
 «Europe in 8 bits» — фильм про возникновение и развитие восьмибитной субкультуры в Европе
 «Reformat the Planet» — фильм о фестивале Blip Festival
 «Diggin' in the Carts» — 6-серийный фильм о зарождении и развитии видеоигровой музыки в Японии.
 «Chiptune Story» — фильм-сопровождение «Commodore Story», фокусированный на чипмузыке

Программы для создания музыки подобного жанра 
 FL Studio
 LMMS
 Famitracker
 Deflemask
 LSDJ
 Nanoloop
 Nanoloop 2
 Nanoloop Mono
 HivelyTracker
 BambooTracker
 FamiStudio
 Vortex Tracker II
 LGPT
 SunVox
 Pixitracker
и многие другие

Примеры исполнителей 
 Yusup Dalmaz
 Uoki-Toki
 Ласковые усы
 Goto80
 Trash80

Ссылки 
 
 
 Антон Вильгоцкий. «Семь нот, восемь бит» . // «Мир фантастики», № 106; июнь 2012
 Тег  на last.fm
 8bit.fm  — восьмибитное интернет-радио
 keygenmusic.net  — большой архив восьмибитной музыки
 chipwiki.ru  — вики-база релизов и разной информации, касающейся восьмибитной музыки

Примечания 

Музыкальные жанры
Электронная музыка